Das ATP Roller Open 2013 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. September 2013 in Petingen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Filip Veger
 Alexandre Sidorenko
 Sam Barry
 Constant Lestienne

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 181 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Petingen